Christianstadt steht für

 Christianstadt/Bober, deutscher Name von Krzystkowice, Ortsteil von Nowogród Bobrzański in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Kristianstad, Stadt in Schonen, Schweden
 Christianstadt, deutscher Name von Kristiánov (Liberec) 
Siehe auch:
 Christiansted